Kalfö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalvö (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Kalvö (ö i Finland, Nyland, Raseborg), 
 Kalvön (ö i Finland, Nyland, Raseborg, lat 59,86, long 23,27), 

Robotskapade Finlandförgreningar